Poręby – przysiółek  wsi Łazisko w Polsce, położony w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Twardogóra. Wchodzi w skład sołectwa Łazisko.

W latach 1975–1998 przysiółek należał administracyjnie do województwa wrocławskiego.

Przypisy 

Łazisko (województwo dolnośląskie)